Inn-Stausee steht für
 allgemein die zahlreichen Stauseen des Inn, siehe Inn-Kraftwerk
 Inn-Stausee (Braunau), gestautes Nebengewässer des Inns im Staubereich Ering-Frauenstein